Якубович, Александр:
 Якубович, Александр Иванович (1792—1845) — участник восстания декабристов.
 Якубович, Александр (Соломон) Лазаревич (1919—2014) — советский и российский геолог.
 Якубович, Александр Яковлевич (1739—1810) — генерал-майор, последний Прилуцкий полковник Малороссийских казаков.